De 400 m horden voor vrouwen op de Olympische Spelen van 2008 in Peking vond plaats op 17-20 augustus in het Nationale Stadion van Peking.

Kwalificatie 
Elk Nationaal Olympisch Comité mocht drie atleten afvaardigen die in de kwalificatieperiode (1 januari 2007 tot 23 juli 2008) aan de A-limiet voldeden (55,60). Een NOC mocht een atleet afvaardigen, die in dezelfde kwalificatieperiode aan de B-limiet voldeed (56,50).

Medailles

Programma

Records 
Voor dit onderdeel waren het wereldrecord en olympisch record als volgt.

Uitslagen 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 Q Gekwalificeerd op basis van finishpositie
 q Gekwalificeerd op basis van finishtijd
 PB Persoonlijke besttijd
 SB Beste seizoensprestatie

Series

Halve finales 
Heat 1 - 18 augustus 2008 - 20:45

Heat 2 - 18 augustus 2008 - 20:52

Finale

Externe links 
  Kwalificatie eisen van Peking 2008 op IAAF.org
  Programma van de Olympische Spelen van Peking

Vrouwen 10400